Малашкин — фамилия; имеет женскую форму Малашкина. Происходит от канонического мужского личного имени Малахия Известные носители:

 Малашкин, Алексей Анатольевич (род. 1969) — российский актёр театра и кино.
 Малашкин, Леонид Дмитриевич (1842—1902) — российский композитор, дирижёр, пианист и исполнитель на фисгармонии.
 Малашкин, Сергей Иванович (1888—1988) — русский советский писатель.

См. также 
 Малашкино

Примечания